Flicka (My Friend Flicka) – film del 1943 diretto da Harold D. Schuster
Flicka - Uno spirito libero (Flicka) – film del 2006 diretto da Michael Mayer
Flicka 2 - Amiche per sempre (Flicka 2) – film del 2010 diretto da Michael Damian

Pagine correlate
My Friend Flicka